Dünhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Dünhaupt (* 1946), deutsche Rodlerin und Museumspädagogin
 Heinz-Wilhelm Dünhaupt (1912–1998), deutscher Fernschachspieler und Staatsanwalt

Siehe auch:
 Dünnhaupt